Ла Тепамера има више значења:

 Ла Тепамера (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Тепамера, Ел Торил де ла Тепамера (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепамера (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепамера, Ла Калерита (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепамера (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепамера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тепамера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Тепамера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тепамера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Тепамера (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику